«Эксетер Чифс» ( — «Эксетерские вожди»; официальное название — Регбийный клуб Эксетер) — английский регбийный клуб из одноимённого города, графство Девон. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Сэнди Парк», способном вместить 12 600 зрителей. Традиционные цвета — чёрный для основной формы и белый для гостевой. Команда основана в 1871 году, однако первая её игра состоялась только в 1873-ем. С наступлением профессиональной эпохи в регби «Чифс» долгое время выступали в низших дивизионах Англии и сумели попасть в Премьер-лигу лишь в 2010 году.

После повышения команда стабильно улучшала свои результаты, в сезоне 2013/14 «Вождям» покорился Англо-валлийский кубок, а два года спустя они впервые в истории дошли до финала плей-офф Премьер лиги, но потерпели поражение от «Сарацинов». Триумфальным для клуба стал сезон 2016/17. В финальном матче «Чифс» одержали победу над «Уоспс» со счётом 20:23.

История 
В 1905 году был сыгран матч с «Олл Блэкс» на «Каунти Граунд». За встречей наблюдали шесть тысяч зрителей.

Томас Келли, игравший за «Чифс» на позиции лока, был капитаном сборной Англии. 1 января 1908 года он привёл национальную команду к победе над соперниками из Франции со счётом 19-0.

В конце 2010-х годов клуб задействовал все ресурсы для выхода в высший дивизион. В частности, сезон 2007/08 отмечен приобретением многих опытных спортсменов.

Четырежды команда выходила в финал соревнования «И-ди-эф Энерджи Трофи», однако все решающие матчи завершились поражением «Эксетера».

Традиционно болельщики «Чифс» приветствуют игру клуба боевыми распевами, зачастую в сопровождении ударных.

Игроки

Текущий состав 
Состав команды на сезон 2017/18:

«Британские и ирландские львы» 
Перечисленные игроки «Эксетер Чифс» представляли сборную команду «Британских и ирландских львов»:
 Джек Ноуэлл: 2017
 Томас Фрэнсис: 2017

Достижения 

Профессиональные турниры
  Английская премьер-лига
 Победитель: 2016/17
 Финалист: 2015/16
 Чемпионшип Победитель: 2009/10
 Второе место (3): 2004/05, 2007/08, 2008/09
  Англо-валлийский кубок Победитель: 2013/14
 Финалист (2): 2014/15, 2016/17
 Кубок европейских чемпионов Победитель: 2019/20Любительские турниры Авива Лига А Победитель (2): 2011/12, 2015/16
 Третий национальный дивизион Победитель: 1996/97
 Четвёртый национальный дивизион Победитель: 1995/96
 Трофей EDF Energy'''
 Финалист (4): 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Регбийные клубы Англии